Douglas Micael James (1950. január 13. –?) Trinidad és Tobagó-i nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, asszisztensi szolgálatot végzett. 1991-ben lett az I. Liga játékvezetője. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga partbírójaként 1995-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli.  Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1995-ben a FIFA JB korhatárának elérésével búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Ausztrália rendezte a 9., az 1993-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

1993-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokság

---

Az Amerikai Egyesült Államokban rendezték a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol négy csoportmérkőzésen tevékenykedett partbíróként. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  4.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 
 

Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-játékvezetők
1950-ben született személyek
Élő személyek